Узниками Сиона называются люди, подвергшиеся репрессиям за сионистскую деятельность. С 1992 года узник Сиона является официальным статусом, который присваивается гражданам Израиля, которые подвергались задержанию, аресту или тюремному заключению в связи с участием в сионистской деятельности.

По состоянию , узниками Сиона были признаны 3420 человек.

Происхождение и использование термина 
Словосочетание «узники Сиона» восходит к Библии: «…Я освобожу узников твоих изо рва…» () и к известной строке из «Ширей Цион» («Сиониды»; буквально «Песни Сиона») поэта и философа XII века Иехуды Галеви: «Сион, неужто ты не спросишь о судьбах узников твоих…» В годы британского мандата термин применялся к подвергавшимся преследованиям со стороны мандатных властей. Затем он стал применяться к евреям, борющимся за выезд из СССР и стран социалистического лагеря.

Иногда узником Сиона называли приговорённого к пожизненному заключению за шпионаж в США Джонатана Полларда, поскольку его деятельность мотивировалась помощью Израилю. Вопрос предоставления Полларду статуса узника Сиона был предметом широких дебатов в Израиле. В частности, кнессет принял решение такое звание присвоить, однако Верховный суд Израиля в январе 2006 года фактически это решение отменил.

В СССР 

Поскольку в Уголовном кодексе СССР не было предусмотрено специального наказания за «сионистскую деятельность», сионисты обычно обвинялись в «антисоветской агитации и пропаганде» в «распространении клеветнических сведений, порочащих советский государственный строй» или «измене родине» и даже шпионаже.

Историк Мартин Гилберт после визита в СССР поместил в подготовленный им «Атлас еврейской истории» две карты: узники Сиона 1984 года, находящиеся в лагерях, и узники Сиона, отбывшие свой срок заключения, но не получившие разрешения на выезд в Израиль в период с 1979 по 1984 годы. Этот «Атлас еврейской истории» был посвящён отказнику, автору лекций «Иудаизм для начинающих» Григорию Вассерману.

Известными узниками Сиона являлись израильские политики и бывшие советские политзаключенные Юлий Эдельштейн и Натан Щаранский.

В Израиле 
В Израиле в ноябре 1969 года по инициативе группы ветеранов сионистского движения была создана «Организация узников Сиона». В конце 1970-х годов в ней насчитывалось 750 членов. Председателем Совета Организации является бывший советский политзаключенный Михаэль Маргулис.

9 апреля 1992 года кнессет принял «Закон о пенсиях узникам Сиона и их семьям»
По закону узником Сиона считается человек, являющийся гражданином и жителем Израиля и бывший:
 арестованным, задержанным или сосланным на срок не менее шести месяцев в связи с сионистской деятельностью в стране, в которой такая деятельность была запрещена;
 арестованным, задержанным или сосланным на срок не менее шести месяцев в связи с сионистской деятельностью во враждебной стране в связи с еврейством или в связи с враждебным отношением этой страны к Израилю;
 арестованным, или сосланным по одной из перечисленных выше причин, если с момента его ареста, задержания или ссылки прошло не менее шести месяцев, и он пропал без вести (при условии, что он соответствовал критериям Закона о возвращении);
 задержанным, арестованным или сосланным на срок не менее шести месяцев в связи с деятельностью, направленной на создание государства, если до создания государства Израиль он являлся жителем Эрец Исраэль.
При Министерстве абсорбции действует «Управление по делам узников Сиона и лиц, убитых за еврейство». Управление наделено полномочиями по признанию статуса заявителя как «узника Сиона» и занимается делами узников Сиона, их семей, а также делами членов семей лиц, погибших за еврейство, независимо от срока их прав как новых репатриантов.

В 2003 году были приняты новые поправки к Закону 1992 года, учитывающие материальное положение узников Сиона, приехавших в Израиль в начале 1990-х годов. Тем не менее, в 2009 году около 400 узников Сиона находились в крайне тяжелом материальном положении. Они выдвинули требование, чтобы их «стаж» борьбы за выезд, в ходе которого многие отсидели в тюрьмах или потеряли работу по специальности, был приравнен к рабочему стажу в Израиле.

21 июня 2013 года один из парков израильского города Ашкелона получил название «Парк узников Сиона».

Колумнист издания Zahav.ru Яков Бендерский в статье «Сион не интересует судьба узников Сиона» отмечает, что сионистское движение в СССР было любительским, в нём участвовали идеалисты, многие из которых после приезда в Израиль не выдержали столкновения с реальностью. Фактически только трое из бывших лидеров советских сионистов (Натан Щаранский, Юлий Эдельштейн и Юрий Штерн) сумели стать частью политической элиты Израиля. Многие из узников Сиона, воплотивших свою мечту, позднее эмигрировали из страны.

Численность 
По состоянию на 29 февраля 2012 года узниками Сиона были признаны 3169 человек, из которых 1347 живы на указанную дату. В том числе:
 Число узников Сиона из Европы, Советского Союза и Канады — 1195 человек (живы 297)
 Число узников Сиона из исламских стран — 842 (живы 440)
 Число узников Сиона из Эфиопии — 323 (живы 290)
 Число узников Сиона, бывших членами подпольных организаций, действовавших в подмандатной Палестине — 573 (живы 215).

На 28 июня 2022 года было признано 3420 узников Сиона, из которых 950 проживало в Израиле.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Узники Сиона на сайте Ведомства национального страхования Израиля

Сионизм
Политические репрессии
Право Израиля
Отказники